Mehnen war bis ins 19. Jahrhundert der Name von:

 Niedermehnen, Ortsteil der Gemeinde Stemwede (Kreis Minden-Lübbecke)
 Obermehnen, Ortsteil der Stadt Lübbecke (Kreis Minden-Lübbecke)

Siehe auch:
 Meenen
 Menen